Pfaff er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Christoph Heinrich Pfaff (1772-1852) – tysk kemiker
 Friedrich Pfaff (1825-1886) – tysk geolog og mineralog
 Hans Pfaff (1824-1872) – tysk matematiker
 Johann Christoph Pfaff (1651-1720) – tysk teolog og filosof
 Johann Friedrich Pfaff (1765-1825) – tysk matematiker
 Johann Wilhelm Pfaff (1774-1835) – tysk astronom

Efternavne